Matin kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Matin (berg i Antarktis),

Marshallöarna 

 Matten (ö), Likiep, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar